Динис — фамилия, также может быть и именем.

Известные носители:
 Динис, Алберту (1932—2018) — бразильский журналист и писатель.
 Динис, Лусиана (род. 1970) — португальская конкуристка.
 Динис, Маркус (род. 1987) — бразильский футболист.
 Динис, Педру Паулу (род. 1970) — бразильский автогонщик.

См. также 
 Денис (значения)
 Динес